Knieje – część lasu w gminie Łopuszno w powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim 
 Knieje – nieczynny przystanek osobowy w Jaworznie, w województwie śląskim
 Knieje – wzniesienie koło Olsztyna na Wyżynie Częstochowskiej